Адріана Інноченті (1926—2016) — італійська театральна акторка й режисерка.
 Антоніо Інноченті (1915—2008) — італійський куріальний кардинал і ватиканський дипломат.
 Бруно Іноченті (1906—1986) — італійський скульптор.
 Джованні Інноченті (1888—1975) — італійський футболіст, що грав на позиції воротаря за клуб «Про Верчеллі», у складі якого — п'ятиразовий чемпіон Італії, а також за національну збірну Італії.
 Дуччіо Інноченті (* 1975) — італійський футболіст й тренер.
 Камілло Інноченті (1871—1961) — італійський художник.
 Марко Інноченті (* 1978) — італійський стрілець, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Марціо Інноченті (* 1958) — італійський гравець в регбі й тренер.
 Пауло Інноченті (1902—1983) — італійський футболіст бразильського походження, що грав на позиції захисника, насамперед за «Наполі». По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Ріккардо Інокенті (* 1943) — італійський футболіст; нападник.
 Роберто Інноченті (* 1940) — італійський ілюстратор.
 Фердінандо Інноченті (1891—1966) — італійський прідприємець; засновник фірми «Innocenti».

 Innocenti — італійський виробник автомобілів та моторолерів.

 Оспедале дельї Інноченті — будівля на площі Сантіссіма Аннунціата у Флоренції.
італійські прізвища